Pure Fucking Armageddon — демокассета блэк-метал группы Mayhem, записана и выпущена в 1986 году на собственном лейбле группы — «Posercorpse». Демо было выпущено тиражом в 100 копий.

О демозаписи 
Жанр этой записи — блэк-метал. Йон «Metalion» Кристиансен сравнивал Pure Fucking Armageddon с ранними демозаписями немецкой группы Poison и швейцарской Hellhammer. Он также указывал на крайнюю примитивность и брутальность звука, подчёркивая, что в 1986 году нельзя было услышать ничего более экстремального, чем эта запись. Качество звука очень плохое и вокал едва слышно. Более поздний вокалист группы — Пер Ингве «Дэд» Олин сказал, что английская группа Venom больше всего повлияла на материал этой демозаписи, и тексты были «слизаны» с Venom.

Песня «Black Metal (Total Death version)» — кавер-версия песни группы Venom — «Black Metal». Все остальные тексты натуралистично описывают крайнюю жестокость, что характерно для дэт-метала. Йон «Metalion» Кристиансен назвал Pure Fucking Armageddon «самой кровавой демозаписью».

Скульптура на обложке — «O Cristo Torturado» (рус. «Мученик Христос»), автор Гвидо Роша.

Норвежская группа Immortal, выпуская альбом, хотела сделать название похожим на Pure Fucking Armageddon, и остановилась на названии Pure Holocaust.

До сих пор идут споры, кто исполнял вокальные партии, Некробутчер, Евронимус, или они оба.

Список композиций

Участники записи 
 Euronymous (Эйстейн Ошет) — электрогитара
 Necrobutcher (Йорн Стубберуд) — бас-гитара
 Manheim (Кьетил Мангейм) — ударные

Примечания 

Альбомы Mayhem
Демоальбомы